Tanaro kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Fosso Tanaro, kanal, Toscana, 
 Tanaro, vattendrag, Piemonte, Fiume Tanaro, 

Robotskapade Italienförgreningar